St Magnus Church (Birsay), een van oorsprong twaalfde-eeuwse kerk gewijd aan Sint Magnus, gelegen in Birsay aan de westzijde van Mainland, een van de Schotse Orkney-eilanden. 
 St Magnus Church (Egilsay), een 12e-eeuwse kerk gewijd aan Sint Magnus, gelegen op het westelijk deel van het eiland Egilsay, een van de Orkney-eilanden (Schotland)
 St Magnus Church (Tingwall), een ruïne van een twaalfde-eeuwse kerk, gelegen in Tingwall op het Shetlandse Mainland (Schotland)
 St. Magnus Cathedral, de kathedraal in Kirkwall, waar Sint Magnus is begraven